Sochi 2014 steht für:

 Olympische Winterspiele 2014
 Schachweltmeisterschaft 2014